Сборная Латвии по регбилиг — национальная спортивная команда Латвии, которая представляет Латвию в международном регбилиг. Образована в 2008 году, соревновалась в Европейской Чаше регбилиг (позже преобразована в группу C чемпионата Европы), выиграв её в 2008 году; в 2009 году в группе C заняла 2-е место, проиграв Украине. Команда играет нерегулярно в связи с почти полным отсутствием интереса к регбилиг в стране, с 2010 по 2015 годы она вообще не проводила матчей.

9 мая 2015 года Латвия провела первый после долгого перерыва матч по регбилиг, который был к тому же отборочным к чемпионату мира 2017 года: противником команды была Испания. Несмотря на фактор домашнего поля (игра проходила в Риге), латыши проиграли 12:32, причём первые очки они набрали только на 56-й минуте, когда уже исход матча был практически ясен.

В 2018 году числилась аффилированным членом (среднее положение между статусом наблюдателя и статусом полноценного члена Европейской федерации регбилиг).

Все матчи

Известные игроки в регбилиг латышского происхождения 
   (бабушка по отцовской линии Регина, родом из Резекне)
   (дедушка по отцовской линии мигрировал в Галифакс)

Примечания 

Регбилиг в Латвии
Регбилиг
Латвия